Corleone est un nom propre, il peut désigner plusieurs choses :
 Corleone, commune italienne située en Sicile ;
 Bernard de Corleone (1605-1667), frère lai franciscain, saint ;
 Corleone, nom de la principale famille dans le roman Le Parrain et dans les films Le Parrain, Le Parrain,  partie, Le Parrain,  partie ;
 Freeze Corleone, rappeur, auteur-compositeur-interprète et producteur français ;
 Corleone (1978), film italien réalisé par Pasquale Squitieri ;
 Corleone, mini-série télévisée italienne ;
 Corleone, album du rappeur français Lacrim ;
 Marco Corleone, nom de ring du catcheur américain Mark Jindrak.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme italien